1177 км, 1177-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Дома 1177 км — населённый пункт в Глазовском районе Удмуртии в составе сельского поселения Октябрьское.
 1177 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская	Республика). Код 275742.	
 1177 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская	область). Код 810349.	
 1177	км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 705532.